Detector de mentiras
 Polígrafo (Jornal) - jornal online português especializado em fact-checking
 Mimeógrafo, máquina que executa simultaneamente várias cópias de um escrito

Desambiguação